Марк Ливий Друз — имя ряда родственных друг другу деятелей Древнего Рима.

 Марк Ливий Друз (цензор) — народный трибун 122 года до н. э., консул 112 года, цензор 109 года до н. э.
 Марк Ливий Друз (трибун) — сын предыдущего, народный трибун 91 года до н. э.
 Марк Ливий Друз Клавдиан — претор 50 года до н. э. Отец Ливии Друзиллы, жены императора Августа Октавиана.
 Марк Ливий Друз Либон — сын Марка Ливия Друза Клавдиана.